Proba masculină de 1.500 m de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut în perioada 16-19 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Timpul de calificare
Timpul standard pentru calificare automată în finală a fost 3:35:00.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

Calificări
Primii 6 atleți din fiecare serie (C) împreună cu 6 atleți cu cei mai buni timpi (c) s-au calificat în semifinale.

Semifinale
Primii cinci atleți din fiecare serie (C) și următorii doi atleți cu cel mai bun timp (c) s-au calificat în finală.

Finala
Finala s-a desfășurat pe 19 iulie la 19:30.

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022